Ярловци () — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Трын. Население составляет 47 человек.

В селе есть православный храм Святого великомученика Димитрия Солунского, построенный в 1835 году. Сохранилась Римская баня (облицованный ограждённый бассейн в форма яйца).

Люди, связанные с селом 
 16 марта 1920 года в Ярловцах родился Денчо Знеполски — партизанский командир, затем партийный функционер Болгарской Коммунистической партии, генерал-майор в Болгарской Народной Армии, журналист и политик.
 9 сентября 1920 года в Ярловцах родился видный болгарский политик и дипломат Митко Григоров.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Перникской области